Nude (album), het achtste studioalbum van de Britse muziekgroep Camel
Nude (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Wageningen